Eumenes puede referirse a:

 Eumenes de Cardia (c. 362 a. C. - 316 a. C.), general y erudito de la Antigua Grecia

Varios reyes de la dinastía atálida de Pérgamo:

Eumenes I (reinó 263 a. C. - 241 a. C.)
Eumenes II (reinó 197 a. C. - 160 a. C.)
Eumenes III (muerto en 129 a. C.), hijo ilegítimo de Eumenes II y pretendiente al trono

Otros:

Eumenes, escultor de la Escuela de Pérgamo de finales del siglo III a. C.
Eumenes de Bactria
San Eumenes, obispo del siglo VII